WIZO ou Wiso, un groupe de punk rock allemand ;
 WIZO, le sigle de la Women's International Zionist Organization.